Олекминськ () — місто (з 1783) в Росії, адміністративний центр Олекминського улуса Якутії.

Географія 
Місто розташоване на лівому березі Лени, за 530 км від Якутська.

Клімат

Відомі особистості 
В поселенні народилась:
 Борисова Аріадна Валентинівна (* 1960) — російська письменниця.

Галерея

Джерело 
 http://sakha.gov.ru/olekminsk 

Міста Якутії
Міста Росії
Населені пункти Олекминського улусу
Олекминськ